Fagundes Varela reprezintă două nume de familie portugheze, care se pot referi la,

 Luís Nicolau Fagundes Varela (1841 – 1875), poet romantic brazilian romantic, adept al mișcarii artistice ultra-romantice, patronul scaunului 11, al Academiei Braziliene de Litere.
 Fagundes Varela (Rio Grande do Sul), oraș din Rio Grande do Sul

Vezi și 
 Fagundes (dezambiguizare)
 Fagundus (dezambiguizare)
 Varela (dezambiguizare)
 Varella (dezambiguizare)

Nume
Toponime